Kober, eller Köber, Koeber kan syfta på:

 Rabbi Adolf Kober (1879–1958), tysk-judisk historiker
 Alice Kober (1906–1950), amerikansk klassisk arkeolog
 Amelie Kober (född 1987), tysk snowboardåkare
 Karel Bohuš Kober (1849–1890), tjeckisk idrottsman och författare
 Franz Kober (född 1956), tysk ingenjör
 Ignác Leopold Kober (1825–1866), tjeckisk förläggare, skribent, bokhandlare
 Lars Kober (född 1976), tysk kanotist
 Leopold Kober (1883–1970), österrikisk geolog
 Martin Kober (1550–1609), tysk målare
 Theodor Kober (1865–1930), tysk ingenjör, uppfinnare och designer

Köber 
Köber eller Koeber kan syfta på:
 Raphael von Koeber (1848–1923), tysk-rysk filosof
 Sebastian Köber (född 1979), tysk boxare

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken